Rafał Bernacki (ur. 1972) – polski piłkarz ręczny
 Rafał Bernacki (ur. 1981) – polski hokeista